Серге́й Сергеевич Борзо́в (; род. 12 апреля 1980 года, г. Винница Украинской ССР) — украинский государственный деятель, председатель Винницкой ОГА с 18 июня 2020 года.

Биография 
Окончил исторический факультет Винницкого педагогического университета.

2006—2011 — директор команды КВН «Винницкие перцы».

С 2011 по 2012 год — директор команды КВН «Сборная Украины». Работал в российском творческом объединении «Александр Масляков и Компания».

С июня 2014 года — заместитель Руководителя ГУД.

28 августа 2015 — 23 июля 2016, 11 июня — 1 августа 2019 — временно исполнял обязанности руководителя ГУД.

В 2006 году — кандидат в депутаты  от партии «Либеральная Украина». В 2010 году был кандидатом в депутаты Винницкого областного совета от партии «Фронт перемен».

Член Совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал».

1 августа 2019 — 18 июня 2020 — руководитель  (ГУД).

Кандидат на должность городского головы Винницы в 2020 году от партии «Слуга народа».

Государственный служащий 2-го ранга.

Семья 
Жена — общественный деятель и политик Ирина Борзова. Дети — Анна, Елизавета и Матвей.

Примечания

Ссылки 
 

Игроки КВН
Государственные служащие
Выпускники Винницкого государственного педагогического университета имени М. Коцюбинского
Председатели Винницкой областной государственной администрации